Oroszország
Volhov, folyó Oroszország északnyugati részében
Volhov, település a Volhov folyó mentén
Egyéb
Volhov, az SZ–75 Dvina szovjet közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer egyik változatának neve